Етулия:

 Етулия — село на юге Молдавии в Гагаузской автономии.
 Етулия — железнодорожная станция в Молдавии.